A 2006-os US Open női versenyét az orosz Marija Sarapova nyerte aki a döntőben, két szettben diadalmaskodott a belga Justine Henin ellen.

Kiemeltek 

  Amélie Mauresmo (Elődöntős)
  Justine Henin-Hardenne (Döntős)
  Marija Sarapova (Bajnok)
  Jelena Gyementyjeva (Negyeddöntős)
  Nadia Petrova (Harmadik kör)
  Szvetlana Kuznyecova (Negyedik kör)
  Patty Schnyder (Negyedik kör)
  Martina Hingis (Második kör)
  Nicole Vaidišová (Harmadik kör)
  Lindsay Davenport (Negyeddöntős)
  Anastasia Myskina (Első kör)
  Gyinara Szafina (Negyeddöntős)
  Mary Pierce (Harmadik kör)
  Francesca Schiavone (Harmadik kör)
  Anna-Lena Grönefeld (Első kör)
  Ana Ivanović (Harmadik kör)

  <li>  Daniela Hantuchová (Második kör)
  <li>-
  <li>  Jelena Janković (Elődöntős)
  <li>  Marija Kirilenko (Harmadik kör)
  <li>  Sahar Peér (Negyedik kör)
  <li>  Katarina Srebotnik (Harmadik kör)
  <li>  Anna Csakvetadze (Negyedik kör)
  <li>  Li Na (Negyedik kör)
  <li>  Anabel Medina Garrigues (Első kör)
  <li>  Marion Bartoli (Harmadik kör)
  <li>  Tatiana Golovin(Negyeddöntős)
  <li>  Szugijama Ai (Harmadik kör)
  <li>  Cseng Csie (Második kör)
  <li> -
  <li>  Nathalie Dechy (Első kör)
  <li>  Elena Likhovtseva (Harmadik kör)
  <li> Vera Zvonarjova (Harmadik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
 
 Főtábla és selejtező eredményei

N1